Хулијан Грахалес има више значења:

 Хулијан Грахалес, Сан Антонио (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хулијан Грахалес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хулијан Грахалес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хулијан Грахалес (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику